Der Volleyball World Cup 2019 war die dreizehnte Ausgabe des Wettbewerbs und fand zwischen dem 14. und dem 29. September in Japan statt. China gewann zum fünften Mal den Titel, das ist neuer Rekord. Silber ging an die USA, Bronze an Russland.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  als Weltmeister 2018
  und  als bestplatzierte asiatische Mannschaften an der Volleyball-Weltrangliste
  und  als bestplatzierte europäische Mannschaften an der Rangliste der Confédération Européenne de Volleyball
  und  als die beiden Finalisten des südamerikanischen Qualifikationswettbewerbs
  und  als die beiden besten Mannschaften aus dem nordamerikanischen NORCECA Champions Cup
  und  die beiden besten Mannschaften aus der Afrikameisterschaft 2019

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten drei Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“, das bedeutet, dass jede Mannschaft 11 Spiele in 16 Tagen (bei 5 Ruhetagen) zu absolvieren hatte. Entscheidend für die Platzierung war in erster Linie die Anzahl der Siege. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg erhielt der Sieger drei Punkte und der Verlierer keinen Punkt. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte und der Verlierer einen Punkt.

Ergebnisse der ersten Runde

Ergebnisse der zweiten Runde

Ergebnisse der dritten Runde

Abschlusstabelle 

Als wertvollste Spielerin (MVP) wurde die Chinesin Zhu Ting ausgezeichnet.

Siehe auch 
 Volleyball World Cup der Männer 2019

Weblinks 
 Offizielle Web-Präsenz (englisch)

Frauen 2019
Volleyballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Japan